Fabretti ist der Familienname folgender Personen:

 Ariodante Fabretti (1816–1894), italienischer Historiker und Epigraphiker
 Livio Fabretti (1786–1855), italienischer römisch-katholischer Geistlicher, Zisterzienser, Abt und Generalabt
 Raffaele Fabretti (1620–1700), italienischer Archäologe